Das Département Aisne liegt in der Region Hauts-de-France in Frankreich. Es untergliedert sich in fünf Arrondissements mit 798 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2023).

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 

2023:
 Fusion Berzy-le-Sec und Noyant-et-Aconin → Bernoy-le-Château

2022:
 Fusion Bazoches-sur-Vesles und Saint-Thibaut → Bazoches-et-Saint-Thibaut

2019:
 Fusion Anizy-le-Château, Faucoucourt und Lizy → Anizy-le-Grand
 Fusion Cessières und Suzy → Cessières-Suzy
 Fusion Guignicourt und Menneville → Villeneuve-sur-Aisne 

2017: 
 Fusion Cormicy und Gernicourt → Cormicy (Département Marne)

2016: 
 Fusion Artonges, La Celle-sous-Montmirail, Fontenelle-en-Brie und Marchais-en-Brie → Dhuys et Morin-en-Brie
 Fusion Glennes, Longueval-Barbonval, Merval, Perles, Révillon, Vauxcéré und  Villers-en-Prayères → Les Septvallons
 Fusion Baulne-en-Brie, La Chapelle-Monthodon und Saint-Agnan → Vallées en Champagne

Siehe auch 
 Gemeindefusionen in Frankreich
 Liste der Kantone im Département Aisne

Weblinks 

Aisne
!Liste